«Сирацую» — японский эскадренный миноносец времён Второй Мировой войны.
 «Сирацую» — тип эскадренных миноносцев Императорского флота Японии.